Chmelowe (ukrainisch , russische Entsprechung: / oder /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chmelowe (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Chmelowe (Tschornomorske), Dorf auf der Krim, Rajon Tschornomorske

 Chmelowe (Berdytschiw), Ansiedlung in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Chmelowe (Illinzi), Ansiedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi